Блэ́нчард () — английская фамилия. Известные носители:

 Блэнчард, Рей (род. 1945) — американский и канадский сексолог.
 Блэнчард, Харри (1931—1960) — американский автогонщик, пилот Формулы-1.

См. также 
 Бланчард
 Бланшар